Umbrina är ett släkte av fiskar. Umbrina ingår i familjen havsgösfiskar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Havsgösfiskar
Umbrina